Ранчо ел Рекодо има више значења:

 Ранчо ел Рекодо (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо ел Рекодо (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику